Harthill – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Harthill – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Harthill – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Harthill – miejscowość w Szkocji